Mazzarino, municipi italià de la província de Caltanissetta.
 Cardenal Mazzarino (1602, Pescina, Regne de Nàpols - 1661, Vincennes, França), primer ministre de França (1642 - 1661)
 Michele Mazzarino (Pescina, L'Aquila, 1605 – Roma, 1648), bisbe i cardenal italià